Grañén kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Grañén (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Grañén (kommun), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar